Polygyra hausmani är en snäckart som beskrevs av Jackson 1948. Polygyra hausmani ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hausmani